Harriott ist der Familienname folgender Personen:

 Ainsley Harriott (* 1957), englischer Koch
 Bill Harriott (1958–2011), kanadischer Skirennläufer
 Chester Harriott (1933–2013), britischer Musiker
 Joe Harriott (1928–1973), britischer Altsaxophonist
 Juan Carlos Harriott (* 1936), argentinischer Polospieler

siehe auch:

 Harriot